Разоблачение: «Разоблачение» — советский фильм режиссёра Тахира Сабирова, вышедший в 1969 году. Снят на киностудии Таджикфильм.
 «Разоблачение» () — американский фильм режиссёра Барри Левинсона, вышедший в 1994 году.
 «Разоблачение» () — 14-я серия 3-го сезона телесериала «Остаться в живых».